Рива (Луара) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара.
 Рива (Меріленд) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Енн-Арундел штату Меріленд.
 Рива-Вальдоббія — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі.
 Рива-дель-Гарда — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.
 Рива-Лігуре — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Імперія.
 Рива-прессо-К'єрі — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.

Див. також 
 Ріва